Ludovico I di Saluzzo – marchese di Saluzzo dal 1416 al 1475
 Ludovico II di Saluzzo – marchese di Saluzzo dal 1475 al 1504, figlio di Ludovico I